New Alexandria – villaggio statunitense in Ohio
New Alexandria – borough statunitense in Pennsylvania